

Informatica 
 .z3 – estensione file Z-code per Z-machine
 Z3 – computer di Konrad Zuse

Altro 
 Z3 Max Schultz – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934
 BMW Z3 – automobile della BMW